Myla (rivier), een rivier in Rusland
 Myla (plaats), een plaats in Rusland